In 2007 werd de eerste editie van de Amílcar Cabral Cup gespeeld. Het toernooi werd gespeeld in Bissau, Guinee Bissau van 30 november tot en met 10 december. Er werden 2 stadions gebruikt. Estádio Lino Correia en Estádio Nacional 24 de Setembro. Op dit toernooi won het elftal van Mali door in de finale Kaapverdië te verslaan met 2–1. Senegal werd derde door met 2–1 van het thuisland te winnen. Het zou het laatste editie van dit toernooi zijn. Mauritanië zou het toernooi organiseren in 2009. Het werd toen verschoven naar 2010 maar uiteindelijk afgelast.

Deelnemende teams

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Na het gelijke spel werd er gelijk een strafschoppenserie afgewerkt. Er werd in deze wedstrijd geen verlenging gespeeld.

Troostfinale

Finale

Prijzen
 Beste speler: Souleymane Dembélé (Mali)
 Beste keeper: Fredson Tavares (Kaapverdische Eilanden)
 Topscorer: Meïssa Binta Ndiaye (Senegal)
 Beste scheidsrechter: Ousmane Karambé (Mali)

Externe links

Amilcar Cabral Cup
Voetbal in 2007
Voetbal in Guinee-Bissau
Sportevenement in Guinee-Bissau